Stazione di Taishō – stazione ferroviaria giapponese a Ōsaka
Stazione di Taishō – stazione ferroviaria giapponese a Unzen